Estación Manantiales puede referirse a:
 Estación Manantiales, estación ferroviaria en Córdoba, Argentina;
 Estación Manantiales, estación ferroviaria en Colchagua, Chile;